György Bánffy (1661-1708) est gouverneur de Transylvanie de 1691 à 1708.
 György Bánffy (1746-1822) est gouverneur de Transylvanie de 1787 à 1822.

Voir aussi 

 Famille Bánffy